Список стадионов Южно-Африканской Республики отсортирован по критерию вместимости. В список включены все стадионы ЮАР, вмещающие 30.000 человек и более. Стадионы, которые были использованы во время Чемпионата мира по футболу 2010 отмечены жирным шрифтом.

См.также
Список стадионов Африки по вместимости

Стадионы_ЮАР
Списки стадионов